Born to Race heißen die Filme
 Born to Race (1987), US-amerikanischer Actionfilm von James Fargo
 Born to Race (2011), US-amerikanischer Actionfilm von Alex Ranarivelo
 Born 2 Race – Fast Track, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2014